A Györk, Gyürk, Gyürke, Gyürki a következő fogalmakra utalhat:

Földrajz
 Györk, elpusztult középkori falu Téglástól északra
 Györk vagy Gyürk, később Gyürki-utca, egykor a Nyitrai püspökség birtoka, ma Nyitra része
 Györke (szlovákul Ďurkov), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
 Györke-tető, Somogy megye, Nagycsepely
 Györkfölde, középkori település Bars vármegye középső részén, Bars várától északnyugatra
 Györklaka, Körösgyéres középkori alakja
 Gyürke (románul Ghiurche), Románia, Hargita megye
 Gyürki (szlovákul Ďurkovce), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Magyargyörk, középkori település Arad vármegyében, valószínűleg Temesillésd határában
 Pusztagyörke, Őcsény része, Tolna megye